Rémilly (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rémilly (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia